Краснолесье — название населённых пунктов в России:

 Краснолесье — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Краснолесье — село в Симферопольском районе Крыма.